Tatjana Maria ed Heather Watson erano le detentrici del titolo, ma Watson ha deciso di non partecipare. Maria ha giocato insieme a Christina McHale, perdendo nei quarti di finale contro Cornelia Lister e Renata Voráčová.

In finale Viktoria Azarenka e Saisai Zheng hanno sconfitto Desirae Krawczyk e Giuliana Olmos con il punteggio di 6-1, 6-2.

Teste di serie 

  Irina Bara /  Mihaela Buzărnescu (primo turno)
  Dalila Jakupovič /  Irina Khromacheva (quarti di finale)

  Desirae Krawczyk /  Giuliana Olmos (finale)
  Alexa Guarachi /  Sabrina Santamaria (primo turno)

Wildcard 

  Marie Bouzková /  Renata Zarazúa (primo turno)

  Victoria Rodríguez /  Ana Sofía Sánchez (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Abierto Mexicano Telcel 2019